Jolowicz ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Jolowicz (1869–1945), deutscher Buchhändler; Sohn von Joseph 
 Friedrich Jolowicz, bekannt als Friedrich Joloff (1908–1988), deutscher Schauspieler, Hörspiel- und Synchronsprecher
 Gabriela Jolowicz (* 1978), deutsche Grafikerin
 Heymann Jolowicz (1816–1875) (auch Heimann Jolowicz), deutscher Rabbiner und Publizist
 Joseph Jolowicz (1840–1907), deutscher Buchhändler und Antiquar 
 Leo Jolowicz (1868–1940), deutscher Verleger und Buchhändler in Leipzig, Gründer der Akademischen Verlagsgesellschaft; Sohn von Joseph
 Marguerite Jolowicz, Geburtsname von Marguerite Wolff (1883–1964), deutsch-britische Juristin